Loday ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jean-Louis Loday (1946–2012), französischer Mathematiker
 Yves Loday (* 1955), französischer Segler